

Geografia 
Australia
 Pemberton – città dell'Australia Occidentale
 Canada 
 Pemberton – capoluogo del Distretto regionale di Squamish-Lillooet, Columbia Britannica
 Regno Unito
 Pemberton – area di Wigan, Greater Manchester
 Stati Uniti d'America
 Pemberton – città della Contea di Blue Earth, Minnesota
 Pemberton – borough della Contea di Burlington, New Jersey

Persone 
 Amy Pemberton – attrice britannica
 Steve Pemberton – attore, comico e sceneggiatore britannico